RIOT – system operacyjny dla systemów złożonych z urządzeń internetu rzeczy
 RIOT – układ scalony (prod. MOS Technology)
 Riot – zespół speed metalowy
 Riot – amerykański dramat filmowy z 1969 roku w reżyserii Buzza Kulika

Przypisy